Ceyhan peut désigner :
 Ceyhan, une ville de la province d'Adana en Turquie.
 Ceyhan, un fleuve de Turquie.